Фосфодиэстераза 4B () — фермент человека, принадлежащий к классу фосфодиэстераз и кодируемый геном PDE4B на 1-й хромосоме. PDE4B гидролизует циклический аденозинмонофосфат. Измененная активность фосфодиэстеразы 4B может быть связана с патологией шизофрении и биполярного расстройства. Альтернативный сплайсинг порождает несколько изоформ фермента.

Клиническое значение
Сбалансированная транслокация, нарушающая ген PDE4B, отмечена у одного пациента с диагнозом «шизофрения» и его родственника, страдающего от психозов. Известно, что PDE4B взаимодействует с DISC1, также ассоциированным с шизофренией и другими расстройствами психики.

См. также
DISC1 - взаимодействует с PDE4B

Примечания

Белки человека
Шизофрения
Биполярное расстройство